Der Begriff Berliner RC bezeichnet folgende Berliner Sportvereine:

 Berliner Ruder-Club, gegründet 1880
 Berliner Rugby Club, gegründet 1926